Florent Malouda, joueur de football français né en Guyane française ;
 Lesly Malouda, petit frère du premier, également joueur de football français né en Guyane française.